Ken Goetz (né le  à Newtown, dans l'état de la Pennsylvanie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 || Université de Quinnipiac || NCAA II ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Buffalo State College || NCAA III ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Buffalo State College || NCAA III ||17 ||4 ||0 ||4 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Université du Massachusetts || NCAA III ||25 ||1 ||4 ||5 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Université du Massachusetts || NCAA III ||24 ||12 ||9 ||21 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Jackals d'Elmira || UHL ||6 ||0 ||0 ||0 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || IceRays de Corpus Christi || LCH ||57 ||2 ||3 ||5 ||368 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || IceRays de Corpus Christi || LCH ||61 ||6 ||4 ||10 ||374 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || IceGators de la Louisiane || ECHL ||11 ||0 ||0 ||0 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2003-2004 || Pride de Florence || ECHL ||15 ||0 ||0 ||0 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Rivermen de Peoria || ECHL ||13 ||1 ||2 ||3 ||96 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2004-2005 || RiverKings de Memphis || LCH ||48 ||2 ||4 ||6 ||277 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || RiverKings de Memphis || LCH ||19 ||0 ||1 ||1 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en décembre 1977
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des IceRays de Corpus Christi
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur du Pride de Florence
Joueur des RiverKings de Memphis
Attaquant de hockey sur glace